Accrescimento – in astrofisica, fenomeno di aumento di massa
 Accrescimento tumorale – in medicina, indica il fenomeno di crescita neoplastica, caratterizzato da aumento del numero di cellule e massa totale del tumore e del cancro 
 Accrescimento – in biologia e medicina, indica la crescita fisiologica dell'individuo
 Diritto di accrescimento – diritto collegato a particolari casi di successione

Pagine correlate 
 Accrezione

Altri progetti